Кусич () — село в Сербии, в общине Бела-Црква, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 1361 житель (по переписи населения 1991 года — 1560 жителей).

Географическое положение 
Кусич находится на расстоянии полкилометра от государственной границы с Румынией, в 5 км к юго-востоку от административного центра общины — города Бела-Црква

История 
Кусич впервые упоминается в 1384 году, как владение семьи Де Янк в Крашованском комитате. Согласно преданиям, кусичане происходят из Сербии. В Кусиче большинство нынешних родов поселились ещё в XVIII веке. Через неделю после провозглашения  появилась и Кусичская республика. Эти республики появилась как отклик на идеи Октябрьской революции на просторах Баната.

Первая церковь в селе сооружена в 1747 году, оберкнезом от Оршова до Панчево Вукмиром Николаевичем, который перестроил и  ныне находящийся в Румынии.

Демография 
В селе Кусич, по переписи 2002 года проживали 1063 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 38,9 лет (37,9 года у мужчин и 39,9 года у женщин). В селе есть 436 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,12.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины